cellette etmoidali, un tipo di Seni_paranasali 
 plurale di Celletta
 La Cellette